Corso Vittorio Emanuele ist der Name folgender Straßen:

 Corso Vittorio Emanuele (Palermo)
 Corso Vittorio Emanuele II
 Corso Vittorio Emanuele (Trapani)